Eurovision Song Contest 2018 var den 63. udgave af Eurovision Song Contest.

Konkurrencen fandt sted i Portugal i Lissabon efter Salvador Sobral vandt Eurovision Song Contest 2017 i Kyiv med sangen "Amar pelos dois", hvilket også var første gang, Portugal afholdte et Eurovision show. Konkurrencen bestod af to semifinaler og én finale, der henholdsvis blev afholdt 8., 10. og 12. maj 2018.

43 lande deltog i konkurrencen.

Vinderen blev for fjerde gang i historien Israel, som var repræsenteret af Netta med nummeret Toy. Sangen vandt med 529 point, hvilket var det bedste resultat siden Israels debut i 1973. Cypern kom på anden pladsen med 436 og Østrig fik tredjepladsen med 342 point. Cypern og Tjekkiet fik deres bedste placering i konkurrencen nogensinden hvor Tjekkiet kom på en 6. plads.

Deltagerliste

Semifinale 1 
Lodtrækningen fandt sted den 29. januar 2018 i Lissabon.

Af de direkte finaledeltagende lande stemmer ,  og  i denne semifinale. Lande, der gik videre til finalen, er markeret med orange.

De ti lande, som ryger videre til finalen, bliver råbt op i en vilkårlig rækkefølge.

Semifinale 2 

Af de direkte finaledeltagende lande stemmer ,  og  i denne semifinale. Lande, der gik videre til finalen, er markeret med orange.

De ti lande, som ryger videre til finalen, bliver råbt op i en vilkårlig rækkefølge.

Finalen 
I finalen var der 26 lande, hvor 10 var fra den første semifinale og 10 var fra den anden semifinale; de resterende var Eurovisions fem største bidragsydere samt værtslandet.

Scoreboard

Semifinale 1

12 point 
Lande markeret med fed gav de maksimale 24 point (12 point fra den professionel jury og 12 point fra telefonstemmer) til den angivne konkurrent.
Nedenfor er der et sammendrag af, hvilke lande der fik 12 point i semifinale 1:

Jury

Telestemmer

Semifinale 2

12 point 
Lande markeret med fed gav de maksimale 24 point (12 point fra den professionel jury og 12 point fra telefonstemmer) til den angivne konkurrent.
Nedenfor er der et sammendrag af, hvilke lande der fik 12 point i semifinale 2:

Jury

Telestemmer

Finalen 
Nedenfor er et sammendrag alle point givet fra juryerne og telefonstemmer fra de forskellige lande.

12 point 
Lande markeret med fed gav de maksimale 24 point (12 point fra den professionel jury og 12 point fra telefonstemmer) til den angivne konkurrent.
Nedenfor er der et sammendrag af, hvilke lande der fik 12 point i finalen af juryerne:

Jury

Telestemmer

Kommentatorer og talspersoner

Talspersoner 

  – Ricardo Gonçalves
  – Naviband
  – Danira Boukhriss Terkessidis
  – Uršula Tolj
  – Hovig 
  - Radka Rosická
  – Ulla Essendrop
  – Ott Evestus
  – Anna Abreu
  – Élodie Gossuin</small>
  – Tamara Gachechiladze
  – Barbara Schöneberger
  – Olina Xenopoulou
  – Edda Sif Pálsdóttir
  – Lucy Ayoub
  – Giulia Valentina Palermo
  – Eglė Daugėlaitė
  – O'G3NE
  - Aleksander Walmann og JOWST
  – Marcelina Zawadzka
  – Sonia Argint-Ionescu
  – John Kennedy O'Connor
  – Maja Keuc
  – Nieves Álvarez
  – Felix Sandman 
  – Letícia Carvalho
  – Nata Zhyzhchenko
  – Mel Giedroyc

Kommentatorer 
De fleste lande vil sende kommentatorer til Lissabon eller kommentere fra deres eget land.

  – TBA
  – Avet Barseghyan og Felix Khachatryan (Armenia 1 og Armeniens offentlige radio, alle shows)
  – Myf Warhurst og Joel Creasey (SBS, alle shows)
  – Andi Knoll (ORF eins, alle shows)
  – TBA (İTV, alle shows)
  – Evgeny Perlin (Belarus-1 og Belarus 24, alle shows)
  – Hollandsk: Peter Van de Veire (Eén, alle shows); Fransk: Maureen Louys og Jean-Louis Lahaye (La Une, alle shows)
  – Elena Rosberg og Georgi Kushvaliev (BNT 1, alle shows)
  – Duško Ćurlić (HRT 1, alle shows)
  – Costas Constantinou og Vaso Komninou (CyBC, alle shows)
  – Libor Bouček (ČT2, semifinaler og ČT1, finale)
  – Ole Tøpholm (DR 1, alle shows)
  – Marko Reikop (ETV, alle shows)
  – Finsk: Mikko Silvennoinen; Svensk: Johan Lindroos og Eva Frantz (Yle TV2, Yle X3M, alle shows), Anna Keränen (Yle Radio Suomi, semifinaler), Anna Keränen, Aija Puurtinen, Sami Sykkö (Yle Radio Suomi, finale)
  – Christophe Willem ogd André Manoukian (France 4, semifinaler), Stéphane Bern, Christophe Willem og Alma (France 2, finale)
  – Demetre Ergemlidze (GPB First Channel, alle shows)
  – Peter Urban (One, semifinaler og Das Erste, finael)
  – Alexandros Lizardos and Daphne Skalioni (ERT1, ERT HD, ERT World, ERA 2, Voice of Greece, all shows)
  – Krisztina Rátonyi and Freddie (Duna, all shows)
  – Gísli Marteinn Baldursson (RÚV, alle shows)
  – Marty Whelan (RTÉ 2, semifinaler and RTÉ One, finale)
  – Erez Tal (Kan 11, alle shows)
  – Carolina Di Domenico og Saverio Raimondo (Rai 4, semifinaler),  Serena Rossi og Federico Russo (Rai 1, finale), Carolina Di Domenico og Ema Stokholma (Rai Radio 2, finale)
 - Toms Grēviņš (LTV, alle shows) Magnuss Eriņš (finale)
  – Darius Užkuraitis, Gerūta Griniūtė (LRT televizija, LRT Radijas, alle shows)
  – Karolina Petkovska (MRT 1, MRT 2, Macedonian radio, alle shows)
  – Ingen kommentator
  – Djulieta Ardovan (Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical, Radio Moldova Tineret, alle shows)
  – Dražen Bauković og Tijana Mišković (TVCG 1 og TVCG SAT, alle shows)
  – Dražen Bauković og Tijana Mišković (TVCG 1 og TVCG SAT, alle shows)
  – Cornald Maas og Jan Smit (NPO 1, alle shows)
  – Olav Viksmo-Slettan (NRK1, alle shows); Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby (NRK3, finale); Ole Christian Øen (NRK P1, finale)
  – Artur Orzech (TVP1, TVP Polonia, all shows)
  – Nuno Galopim og Hélder Reis (RTP1, RTP África, RTP Internacional, alle shows)
  – Liliana Ștefan og Radu Andrei Tudor (TVR1, TVR HD, TVRi, alle shows)
  – Yuriy Aksuta og Yana Churikova (Channel One, alle shows; Første semifinale 110 minutters forsinket, anden semifinale og finalen live)
  – Lia Fiorio og Gigi Restivo (San Marino RTV og Radio San Marino, alle shows)
  – Silvana Grujić og Tamara Petković (RTS1, RTS HD, RTS Svet, RTS Planeta, første semifinale); Duška Vučinić (RTS1, RTS HD, RTS Svet, RTS Planeta, second semi-final and final)
  – Andrej Hofer (TV Slovenija 2, semifinaler og TV Slovenija 1, finale)
  – Tony Aguilar og Julia Varela (La 2, semifinaler; La 1, final)
  – Sanna Nielsen og Edward af Sillén (SVT1, alle shows)
  – Tysk: Sven Epiney (SRF zwei, semifinaler og SRF 1, finale); Italiensk; Clarissa Tami (RSI La 2, semifinaler og RSI La 1, finale)
  – Serhiy Prytula (STB, alle shows), Timur Miroshnychenko and Tetyana Terekhova (UA:PBC, all shows)
  – Scott Mills og Rylan Clark-Neal (BBC Four, semifinaler), Graham Norton (BBC One, finale), Ken Bruce (BBC Radio 2, finale)

Referencer 

 
2018
Begivenheder i 2018